

Miejscowości w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 3 
 Zawiszyn – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. inowrocławskim, w gminie Rojewo 
 Zawiszyn – wieś w woj. mazowieckim, w pow. wołomińskim, w gminie Jadów
 Zawiszyn – osada w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. gołdapskim, w gminie Dubeninki